Sirius B peut désigner :
 la naine blanche Sirius B, objet secondaire du système stellaire binaire Alpha Canis Majoris.
 Sirius B, album sorti en 2004 du groupe suédois de death metal symphonique Therion